La Coppa panamericana di pallavolo femminile Under-21 (Under-20 fino al 2021) è una competizione pallavolistica, organizzata dalla PVU sotto l'egida della NORCECA, per squadre nazionali nordamericane e sudamericane, riservata a giocatrici con un'età inferiore di 21 anni.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni